Lindenstraße 10 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Lindenstraße 10 (Gröbers), Sachsen-Anhalt
 Lindenstraße 10 (Quedlinburg), Sachsen-Anhalt